FUA steht für:
 Force Unit Access, I/O-Kommandooption für Festplattencaches
 Functional Urban Area, harmonisierte Typologie der EU und OECD Städte und ihren Wirkungskreis zu bestimmen
 Futura International Airways (ICAO-Code), spanische Charterfluggesellschaft

Fua steht für:
 Fua (Litoral), Ort im Norden der Provinz Litoral in Äquatorialguinea

Abkürzung